Нуа́р ( «чёрный фильм») — кинематографический термин, применяемый к голливудским криминальным драмам 1940-х — 1950-х годов, в которых запечатлена атмосфера пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, характерная для американского общества во время Второй мировой войны и в первые годы холодной войны.

Эпоха классического нуара заключена между фильмами «Мальтийский сокол» (1941) и «Печать зла» (1958). На создании нуаров специализировались режиссёры Рауль Уолш, Джон Хьюстон, Роберт Сьодмак, Отто Премингер и Фриц Ланг; свой вклад в развитие жанра внесли такие крупные мастера, как Стенли Кубрик, Орсон Уэллс, Билли Уайлдер, Николас Рэй и Альфред Хичкок. Эталонные образы частных детективов и негодяев в фильмах этого направления создали Хамфри Богарт, Дэна Эндрюс, Берт Ланкастер и Орсон Уэллс. «Роковых женщин» в нуарах играли почти все голливудские кинодивы того времени, в частности Рита Хейворт, Ингрид Бергман, Джоан Кроуфорд, Лорен Бэколл, Барбара Стэнвик, Ава Гарднер и Джин Тирни.

В сценарном плане нуар отталкивался от американской школы «крутого детектива» (), а в отношении кинематографии многие приёмы были позаимствованы из арсенала немецкого экспрессионизма («М», а особенно «Ярость» и «Жизнь даётся один раз» Фрица Ланга). Помимо самого Ланга, многие мастера нуара (Премингер, Сьодмак, Уайлдер) прошли закалку в немецком кинематографе довоенного времени. Не исключено также влияние и французского поэтического реализма конца 1930-х годов («Пепе ле Моко»). Фильмы нуар снимались и за пределами США — в Великобритании, во Франции и в Японии.

Терминология и определения 
Термин «чёрный фильм», или «фильм-нуар», впервые употребил в 1946 году французский критик Нино Франк для обозначения стиля, получившего популярность в американском кино в середине 1940-х годов. Для него характерны криминальный сюжет, мрачная атмосфера циничного фатализма и пессимизма, стирание грани между героем и антигероем, относительная реалистичность действия и тёмное освещение сцен, как правило ночных. Женщины обычно выступают как лживые персонажи, которым нельзя доверять; с другой стороны, именно они мотивируют главных героев мужского пола.

Единого общепринятого определения феномена «нуар» в киноведении не существует. Часто его определяют как особый жанр киноискусства или субжанр драмы (Джеймс Дэмико, Фостер Хирш). Вместе с тем ряд критиков возражает против этого, отмечая, что фильмы-нуар — это явление внежанровое (Стивен Нил, Пол Шрейдер, Джон Белтон), среди них можно найти не только детективы и криминальные драмы, но и вестерны, и даже комедии. Широкий обзор различных точек зрения на этот вопрос сделан Джоном Белтоном в статье «Рыцари доро́ги фильмов-нуар» для журнала «Брайт Лайтс Филм» ().

В зависимости от выбранной дефиниции к нуару относят проблемные, с жанровой точки зрения, фильмы — это триллеры в стиле Хичкока (от «Ребекки» до «Ночи охотника» Чарльза Лоутона), достаточно лёгкие, не лишённые оптимизма романтические ленты на военно-шпионские темы (как, например, знаменитая «Касабланка», «Иметь и не иметь» Г. Хоукса, «Дурная слава» Хичкока), а также остросюжетные триллеры, действие которых происходит в викторианскую эпоху («Газовый свет» Дж. Кьюкора, «Подозреваемый» и «Винтовая лестница» Р. Сьодмака).

Художественные особенности 
Сюжетную линию «чёрных фильмов» отличает запутанность. Как отмечал Жорж Садуль, фабула фильма-нуар «липкая, как кошмар или речь пьяницы». Эта сюжетная неопределённость порождает у зрителя смутную тревогу:

Частный детектив соглашается выполнить очень неопределённую миссию: найти женщину, остановить шантаж, удалить кого-либо, и тут же трупы устилают его путь. За ним следят, его оглушают, его арестовывают. Стоит ему спросить о чём-то, как он оказывается связанный, окровавленный, в подвале. Люди, едва различимые в темноте, стреляют и убегают.

Обычно отмечают следующие элементы стиля «нуар»:
 Большинство сцен — ночные или намеренно затемнены; дневные сцены высококонтрастны.
 В кадре преобладают вертикальные и косые линии, свет падает через жалюзи наподобие тюремной решётки. Лица героев часто отражаются в зеркалах либо показаны через дымчатое стекло. 
 Освещение не выделяет актёра среди обстановки, часто он вообще помещается в тень, что подчёркивает растворение персонажей в среде, в общей мрачной атмосфере.
 В традиции немецкого экспрессионизма изобилуют искажённые ракурсы: камера часто запечатлевает героев либо место действия широкоугольным объективом, с непривычно высокой либо низкой точки съёмки, «под голландским углом».
 «Чёрному фильму» ближе по духу методичное, размеренное нагнетание напряжения от диалога к диалогу (т. н. саспенс), а не суета, погони, потасовки (т. н. экшн).
 Естественная «среда обитания» не отягощённых моральными принципами героев — большой город-лабиринт в целом и его криминальная обочина в частности. Действие часто происходит в барах, мотелях, увеселительных заведениях, подпольных залах для азартных игр.
 Мотив воды: дождь, влажные поблёскивающие улицы, доки, причалы — частые детали в фильме-нуар.
 Сложная, запутанная хронология действия, создающая впечатление «потерянности во времени», дезориентации.

Происхождение 
Роберт Оттосон в предисловии к «Справочнику по американскому нуару, 1940–1950» указывает в числе факторов зарождения нового жанра влияние немецкого экспрессионизма, французского поэтического реализма, «крутых» детективных романов, возвращение послевоенного кинематографа в студийные экстерьеры ради экономии средств. Психологической подоплёкой служила депрессивная атмосфера Второй мировой войны, а затем сложности в приспособлении ветеранов войны к мирной жизни. Несколько позднее к этому присоединился интерес кинематографистов к Фрейду и психоанализу, а также уроки итальянского неореализма. Одним из самых важных влияний Оттосон считает появление картины Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» (1940).

С нуаром перекликаются многие фильмы Альфреда Хичкока, хотя даже в 1940-е годы его творчество несводимо к этому направлению.

Эволюция 
Несмотря на узкие рамки нуаровой стилистики, «чёрный фильм» достаточно разнообразен в своих лучших образцах. Элементы нуара прослеживаются в гангстерском вестерне «Высокая Сьерра» с Хамфри Богартом в главной роли, вышедшем на экраны в январе 1941 г. Через несколько месяцев Богарт сыграл главную роль в первом «чистом» примере жанра — детективе Джона Хьюстона «Мальтийский сокол» (1941). Именно этот фильм ввёл в американское кино тип жёсткого, циничного героя и образ расчётливой, корыстной женщины, раз за разом предающей его. И то и другое резко контрастировало с жизнерадостными голливудскими героями довоенного времени.

Конвейерное производство нуаров начинается в 1944 году. Как раз в это время Американская киноакадемия признала за криминальной драмой законное место в голливудской иерархии жанров, наградив главными призами фильм Билли Уайлдера «Двойная страховка». (Фильм ужасов, например, не считался жанром серьёзным и не мог претендовать на «Оскары» в главных номинациях.) Уайлдер снял фильм «без всяких следов любви или жалости». Сюжет о женщине, обманывающей любовника, чтобы избавиться от богатого мужа, соединял героя и антигероя в одном лице и по сочетанию цинизма и пессимизма был для того времени беспрецедентным. 

Новая стилистика соответствовала настроениям времени: конец войны и возвращение солдат с фронта заставили американцев посмотреть в лицо реальности. «Чёрные фильмы» использовали, как правило, детективные сюжеты, заимствуя их у авторов «крутых» детективов — таких, как Р. Чандлер (серия фильмов о Филиппе Марлоу), Д. Хэммет («Стеклянный ключ»), Д. М. Кейн («Почтальон всегда звонит дважды»), К. Вулрич («Чёрный ангел»). В титрах классических нуаров можно увидеть имена и более интеллектуальных авторов — Э. Хемингуэя («Убийцы»), К. Одетса («Крайний срок — на рассвете»), Т. Уайлдера («Тень сомнения») и др.

Своеобразный вклад в эволюцию нуара внесли мелкие студии, которые специализировались на малобюджетных лентах категории «Б»: такие фильмы снимались ночью, при минимальном освещении и часто за пределами дорогостоящих студийных декораций. Наиболее успешно справлялись с ограничениями бюджета такие режиссёры, как Э. Г. Ульмер («Объезд», 1945) и Э. Дмитрык («Перекрёстный огонь», 1947). Их картины, так же как и работы Ж. Дассена, Г. Хэтэуэя и др., вывели Голливуд за пределы «гламурных» студийных декораций и приблизили фильмы к реальной жизни того времени (ср. неореализм).

С восстановлением послевоенной экономики к американцам начинает возвращаться уверенность в светлом будущем. По мере роста оптимистических настроений нуары вытесняются на обочину кинопроизводства. Начиная с 1948 года всё чаще появляются крупнобюджетные нуары в цвете, действие переносится далеко за город, подчас в жаркие страны («Леди из Шанхая», «Риф Ларго», «Ниагара»). Вместо тёмных, плохо освещённых подворотен экран всё чаще заливает солнечный свет; иногда для обозначения этой группы фильмов вместо «фильм-нуар» применяется контрастное наименование — «фильм-солей» (film soleil, «солнечный фильм»). После 1955 года интерес к нуару в Голливуде и других странах сходит на нет; в бокс-офисе его вытесняют такие жанры, как пеплум, романтическая комедия и мюзикл.

Мода на нуар возвращается в 1990-е годы, причём действие ряда новых нуаров помещено в классические для жанра послевоенные годы («Секреты Лос-Анджелеса», 1996), большая же часть «чёрных фильмов» построена на современном материале («Подозрительные лица», 1995). Едва ли не первым неонуаром принято считать «Китайский квартал» Романа Полански (1974). В современном кинематографе нуаровая стилистка растворена в различных дозах в фильмах самых разных жанров и направлений, включая вестерны («Старикам тут не место»), комедии («Фарго»), фантастические блокбастеры («Бегущий по лезвию», «Тёмный город»), экранизации комиксов (Город грехов 1 и 2) и даже авторское кино с налётом (вышедшие в 2000-е годы фильмы Д. Кроненберга, Р. Джонсона и Дэвида Линча).

Фильмы-нуар

Классический голливудский нуар 
 Жирным выделены фильмы, признанные в США национальным достоянием

Ранний нуар 
 август 1940 — «Незнакомец на третьем этаже» Бориса Ингстера (часто называется первым «истинным» фильмом-нуар)
 ноябрь 1940 — «Письмо» Уильяма Уайлера
 январь 1941 — «Высокая Сьерра» Рауля Уолша
 октябрь 1941 — «Мальтийский сокол» Джона Хьюстона (эталон жанра)
 ноябрь 1941 — «Ночной кошмар» Х. Брюса Хамберстоуна
 декабрь 1941 — «Жестокий Шанхай» Джозефа фон Штернберга
 май 1942 — «Оружие для найма» Фрэнка Таттла
 октябрь 1942 — «Стеклянный ключ» Стюарта Хейслера
 январь 1943 — «Тень сомнения» Альфреда Хичкока

Зрелый нуар 
 январь 1944 — «Жилец» Джона Брама
 февраль 1944 — «Леди-призрак» Роберта Сиодмака
 июнь 1944 — «Рождественские каникулы» Р. Сиодмака
 август 1944 — «Когда незнакомцы женятся» Уильяма Касла
 сентябрь 1944 — «Двойная страховка» Билли Уайлдера и «Странники в ночи» Энтони Манна
 октябрь 1944 — «Лора» Отто Премингера и «Министерство страха» Фрица Ланга
 ноябрь 1944 — «Женщина в окне» Ф. Ланга
 декабрь 1944 — «Подозреваемый» Р. Сиодмака и «Убийство, моя милая» Эдварда Дмитрыка
 март 1945 — «Странная иллюзия» Эдгара Г. Ульмера
 февраль 1945 — «Площадь похмелья» Дж. Брама
 август 1945 — «Странное дело дяди Гарри» Р. Сиодмака
 сентябрь 1945 — «Милдред Пирс» Майкла Кёртиса
 октябрь 1945 — «Заворожённый» А. Хичкока и «Падший ангел» О. Премингера
 ноябрь 1945 — «Потерянный уикэнд» Б. Уайлдера, «Объезд» Э. Г. Ульмера и «Меня зовут Джулия Росс» Джозефа Х. Льюиса
 декабрь 1945 — «Бог ей судья» Джона М. Стала, «Загнанный в угол» Э. Дмитрыка и «Улица греха» Ф. Ланга
 февраль 1946 — «Гильда» Чарльза Видора
 апрель 1946 — «Синий георгин» Джорджа Маршалла и «Тёмный угол» Генри Хэтэуэя
 май 1946 — «Почтальон всегда звонит дважды» Тэя Гарнетта и «Чужестранец» Орсона Уэллса
 июнь 1946 — «Где-то в ночи» Джозефа Л. Манкевича
 июль 1946 — «Странная любовь Марты Айверс» Льюиса Майлстоуна
 август 1946 — «Глубокий сон» Говарда Хоукса, «Дурная слава» А. Хичкока, «Убийцы» Р. Сиодмака и «Чёрный ангел» Роя Уильяма Нила
 сентябрь 1946 — «Катастрофа» Ирвинга Рейса
 октябрь 1946 — «Тёмное зеркало» Р. Сиодмака
 ноябрь 1946 — «Погоня» Артура Рипли и «Подводное течение» Винсента Миннелли
 декабрь 1946 — «Медальон» Дж. Брама
 январь 1947 — «Леди в озере» Роберта Монтгомери и «Рассчитаемся после смерти» Джона Кромвелла
 март 1947 — «Бумеранг!» Элиа Казана, «Красный дом» Делмера Дэйвса и «Подставленный» Ричарда Уоллеса
 апрель 1947 — «Страх в ночи» Максвелла Шейна
 май 1947 — «Длинная ночь» Анатоля Литвака, «Отчаянный» Э. Манна, «Паутина» Майкла Гордона и «Рождённый убивать» Роберта Уайза
 июнь 1947 — «Грубая сила» Жюля Дассена и «Женщина на пляже» Жана Ренуара
 июль 1947 — «Мне не поверят» Ирвинга Пичела, «Одержимая» Кёртиса Бернхардта и «Перекрёстный огонь» Э. Дмитрыка
 август 1947 — «Поцелуй смерти» Г. Хэтэуэя и «Тело и душа» Роберта Россена
 сентябрь 1947 — «Подставили!» Э. Манна и «Чёрная полоса» Д. Дэйвса
 октябрь 1947 — «Аллея кошмаров» Эдмунда Гулдинга и «Вне подозрений» М. Кёртиса
 ноябрь 1947 — «Из прошлого» Жака Турнёра
 декабрь 1947 — «Леди из Шанхая» О. Уэллса, «Двойная жизнь» Джорджа Кьюкора и «Агенты казначейства» Э. Манна
 январь 1948 — «Тайна за дверью» Ф. Ланга и «Я всегда одинок» Байрона Хэскина
 февраль 1948 — «Звонить: Нортсайд 777» Г. Хэтэуэя
 апрель 1948 — «Безжалостный» Э. Г. Ульмера и «Большие часы» Джона Фэрроу
 май 1948 — «Обнажённый город» Ж. Дассена и «Грязная сделка» Э. Манна
 июль 1948 — «Ки-Ларго» Дж. Хьюстона
 август 1948 — «Западня» Андре де Тота и «Бессмысленный триумф» Стива Секели
 сентябрь 1948 — «Извините, ошиблись номером» А. Литвака, «Плач большого города» Р. Сиодмака и «Придорожное заведение» Жана Негулеско
 октябрь 1948 — «Восход луны» Фрэнка Борзейги
 ноябрь 1948 — «Он бродил по ночам» Альфреда Л. Веркера
 декабрь 1948 — «Сила зла» Абрахама Полонски
 январь 1949 — «Крест-накрест» Р. Сиодмака и «Обвиняемая» Уильяма Дитерле
 февраль 1949 — «Пленница» Макса Офюльса
 март 1949 — «Подстава» Р. Уайза и «Удар» Артура Любина
 апрель 1949 — «Чемпион» Марка Робсона
 июль 1949 — «Дом незнакомцев» Дж. Л. Манкевича
 август 1949 — «Окно» Теда Тецлаффа и «Слишком поздно для слёз» Б. Хэскина
 сентябрь 1949 — «Белое каление» Р. Уолша
 октябрь 1949 — «Воровское шоссе» Ж. Дассена, «За лесом» Кинга Видора и «Момент безрассудства» М. Офюльса
 ноябрь 1949 — «Водоворот» О. Премингера и «Они живут по ночам» Николаса Рэя

Поздний нуар 

 январь 1950 — «Без ума от оружия» Дж. Льюиса и «Дело Тельмы Джордон» Р. Сиодмака
 апрель 1950 — «Мёртв по прибытии» Рудольфа Мате
 март 1950 — «Дом у реки» Ф. Ланга и «Переулок» Э. Манна
 май 1950 — «Асфальтовые джунгли» Дж. Хьюстона и «В укромном месте» Н. Рэя
 июнь 1950 — «Ограбление инкассаторской машины» Ричарда Флейшера, «Паника на улицах» Э. Казана и «Там, где кончается тротуар» О. Премингера
 июль 1950 — «Где живёт опасность» Дж. Фэрроу
 август 1950 — «Бульвар Сансет» Б. Уайлдера, «Леди без паспорта» Дж. Х. Льюиса и «Распрощайся с завтрашним днём» Гордона Дугласа
 сентябрь 1950 — «Оскорбление» Айды Лупино, «Переломный момент» М. Кёртиса и «Спящий город» Джорджа Шермана
 октябрь 1950 — «Тёмный город» У. Дитерле
 ноябрь 1950 — «Женщина в бегах» Нормана Фостера
 декабрь 1950 — «Звук ярости» Сая Эндфилда
 январь 1951 — «Насаждающий закон» Британи Уиндаста
 февраль 1951 — «Крик об опасности» Роберта Пэрриша
 май 1951 — «Вор» Джозефа Лоузи
 июнь 1951 — «Незнакомцы в поезде» А. Хичкока
 июль 1951 — «Туз в рукаве» Б. Уайлдера
 август 1951 — «Женщина его мечты» Дж. Фэрроу
 ноябрь 1951 — «Детективная история» У. Уайлера
 январь 1952 — «Скандальная хроника» Фила Карлсона
 февраль 1952 — «На опасной земле» Н. Рэя
 март 1952 — «Город в плену» Р. Уайза
 апрель 1952 — «Макао» Дж. фон Штернберга
 май 1952 — «Снайпер» Э. Дмитрыка и «Узкая грань» Р. Флейшера
 июнь 1952 — «Стычка в ночи» Ф. Ланга и «Афера на Тринидаде» В. Шермана
 август 1952 — «Внезапный страх» Дэвида Миллера
 ноябрь 1952 — «Тайны Канзас-сити» Ф. Карлсона
 декабрь 1952 — «Ангельское личико» О. Премингера
 январь 1953 — «Ниагара» Г. Хэтэуэя
 март 1953 — «Синяя гардения» Ф. Ланга
 апрель 1953 — «Попутчик» А. Лупино
 май 1953 — «Доля секунды» Дика Пауэлла
 июнь 1953 — «Происшествие на Саут-стрит» Сэмюэла Фуллера
 август 1953 — «Город, который никогда не спит» Джона Х. Ауэра
 октябрь 1953 — «Ривер-стрит, 99» Ф. Карлсона и «Сильная жара» Ф. Ланга
 январь 1954 — «Волна преступности» А. де Тота
 август 1954 — «Человеческое желание» Ф. Ланга
 февраль 1955 — «Большой ансамбль» Дж. Льюиса
 май 1955 — «Целуй меня насмерть» Роберта Олдрича
 август 1955 — «История в Феникс-сити» Ф. Карлсона
 сентябрь 1955 — «Поцелуй убийцы» Стэнли Кубрика
 октябрь 1955 — «Часы отчаяния» У. Уайлера
 ноябрь 1955 — «Большой нож» Р. Олдрича
 февраль 1956 — «Оттенок алого» Аллана Двона и «План преступления» Марка Стивенса
 март 1956 — «Пожалуйста, убей меня» Питера Годфри
 май 1956 — «Пока город спит» Ф. Ланга, «Убийство» С. Кубрика и «Тем тяжелее падение» М. Робсона
 сентябрь 1956 — «За пределами разумного сомнения» Ф. Ланга
 декабрь 1956 — «Не тот человек» А. Хичкока
 январь 1957 — «Сумерки» Ж. Турнёра
 июнь 1957 — «Взломщик» Пола Уэндкоса и «Сладкий запах успеха» Александра Маккендрика
 май 1958 — «Головокружение» А. Хичкока и «Печать зла» О. Уэллса
 июнь 1958 — «Линейка» Дона Сигела
 октябрь 1958 — «Девушка с вечеринки» Н. Рэя
 декабрь 1958 — «Убийство по контракту» Ирвинга Лернера
 октябрь 1959 — «Ставки на завтра» Р. Уайза и «Кровавое кимоно» С. Фуллера

Фильмы других стран, снятые в нуаровой стилистике 
 Жирным выделены фильмы, снятые с участием американцев и часто относимые к классическому нуару
 «Пепе ле Моко» Жюльена Дювивье (1936)
 «Одержимость» Лукино Висконти (1943)
 «Ворон» Анри-Жоржа Клузо (1943)
 «Выбывший из игры» Кэрола Рида (1947)
 «Третий человек» Кэрола Рида (1949)
 «Бездомный пёс» Акиры Куросавы (1949)
 «Ночь и город» Жюля Дассена (1950)
 «Потерянный» Петера Лорре (1951)
 «Не тронь добычу» Жака Беккера (1954)
 «Мужские разборки» Жюля Дассена (1955)
 «Боб — прожигатель жизни» Жана-Пьера Мельвиля (1955)
 «Дьяволицы» Анри-Жоржа Клузо (1954)
 «Лифт на эшафот» Луи Маля (1957)
 «Пепел и алмаз» Анджей Вайда (1958)
 «Загнанный волк» Ясудзо Масумуры (1960)
 «На ярком солнце» Рене Клемана (1960)
 «Стреляйте в пианиста» Франсуа Трюффо (1960)

Пародии на нуар и подражания нуар-стилистике 
Следующие фильмы и сериалы целиком построены на пародировании стилистики фильмов-нуар либо содержат эпизоды, отчетливо пародирующие штампы такого рода фильмов:

 «Театральный фургон» Винсента Миннелли
 «Мёртвые пледов не носят» Карла Райнера
 «Голый пистолет» Дэвида Цукера
 «Гудзонский ястреб» Майкла Леманна
 «Кто подставил кролика Роджера?» Роберта Земекиса
 «Поцелуй навылет» Шейна Блэка

См. также 
 Неонуар

Примечания

Литература 
 Кравцов Ю. А. Основы киноэстетики. Теория и история кино. Учебное пособие. — СПб.: Институт телевидения, бизнеса и дизайна («Невский университет»), 2006.
 Тофименков М. С. Красный нуар Голливуда. Часть I. Голливудский обком. СПб: «Сеанс», 2018.

 Auerbach, Jonathan (2011). Film Noir and American Citizenship. Durham, N.C.: Duke University Press. 
 Borde R., Chaumeton E., Hammond P. A Panorama of American Film Noir (1941—1953). City Lights Publishers, 2002. ISBN 0-87286-412-X.
 Chopra-Gant, Mike (2005). Hollywood Genres and Postwar America: Masculinity, Family and Nation in Popular Movies and Film Noir. London: IB Tauris. 
 Cochran, David (2000). America Noir: Underground Writers and Filmmakers of the Postwar Era. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press. 
 Dickos, Andrew (2002). Street with No Name: A History of the Classic American Film Noir. Lexington: University Press of Kentucky. 
 Dimendberg, Edward (2004). Film Noir and the Spaces of Modernity. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press. 
 Dixon, Wheeler Winston (2009). Film Noir and the Cinema of Paranoia. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press. 
 Chris Garcia. Online Course: Film Noir — Danger, Darkness and Dames
 Grossman, Julie (2009). Rethinking the Femme Fatale in Film Noir: Ready for Her Close-Up. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. 
 Hannsberry, Karen Burroughs (1998). Femme Noir: Bad Girls of Film. Jefferson, N.C.: McFarland. 
 Hannsberry, Karen Burroughs (2003). Bad Boys: The Actors of Film Noir. Jefferson, N.C.: McFarland. 
 Hare, William (2003). Early Film Noir: Greed, Lust, and Murder Hollywood Style. Jefferson, N.C.: McFarland. 
 Hogan, David J. (2013). Film Noir FAQ. Milwaukee, WI: Hal Leonard. 
 Kaplan, E. Ann, ed. (1998). Women in Film Noir, new ed. London: British Film Institute. 
 Keaney, Michael F. (2003). Film Noir Guide: 745 Films of the Classic Era, 1940–1959. Jefferson, N.C.: McFarland. 
 Mason, Fran (2002). American Gangster Cinema: From Little Caesar to Pulp Fiction. Houndmills, UK: Palgrave. 
 Mayer, Geoff, and Brian McDonnell (2007). Encyclopedia of Film Noir. Westport, Conn.: Greenwood. 
 McArthur, Colin (1972). Underworld U.S.A. New York: Viking. 
Osteen, Mark. Nightmare Alley: Film Noir and the American Dream (Johns Hopkins University Press; 2013) 336 pages; interprets film noir as a genre that challenges the American mythology of upward mobility and self-reinvention.
 Palmer, R. Barton (1994). Hollywood's Dark Cinema: The American Film Noir. New York: Twayne. 
 Palmer, R. Barton, ed. (1996). Perspectives on Film Noir. New York: G.K. Hall. 
 Pappas, Charles (2005). It's a Bitter Little World: The Smartest, Toughest, Nastiest Quotes from Film Noir. Iola, Wisc.: Writer's Digest Books. 
 Rabinowitz, Paula (2002). Black & White & Noir: America's Pulp Modernism. New York: Columbia University Press. 
 Schatz, Thomas (1997). Boom and Bust: American Cinema in the 1940s. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press. 
 Selby, Spencer (1984). Dark City: The Film Noir. Jefferson, N.C.: McFarland. 
 Shadoian, Jack (2003). Dreams and Dead Ends: The American Gangster Film, 2d ed. Oxford and New York: Oxford University Press. 
 Silver, Alain, and James Ursini (1999). The Noir Style. Woodstock, N.Y.: Overlook Press. 
 Silver, Alain, and James Ursini (2016). Film Noir Compendium. Milwaukee, WI: Applause. 
 Spicer, Andrew (2002). Film Noir. Harlow, UK: Pearson Education. 
 Starman, Ray (2006). TV Noir: the 20th Century. Troy, N.Y.: The Troy Bookmakers Press.

Ссылки 
 "Самая длинная ночь"  – фильм Даниэля Лё Февра об истории нуара.
Filmsnoir.net  Аналитические статьи, заметки, обзоры фильмов-нуар
 Список фильмов в стиле «постнуар» по версии сайта theyshootpictures.com
 250 лучших фильмов жанра нуар - кинопоиск 
 50 лучших фильмов жанра нуар - imdb 

Кино
Жанры кино